L'Omloop Het Volk 1958 va ser la catorzena edició de l'Omloop Het Volk. La cursa es va disputar el 7 d'abril de 1958, amb inici i final a Gant. La cursa va ser guanyada en solitari per Jef Planckaert.

Classificació general

Referències 

1958
Competicions ciclistes del 1958